El sable de Ali es símbolo de la religión musulmana que aparece en varias banderas y medallas.

Ali fue el cuarto sucesor de Mahoma e individuo como él de la familia de Hachem. A los once años fue adoptado por aquel conquistador y cuando este empezó a declarar su misión divina, su mujer fue la primera que abrazó la nueva ley y Ali el segundo. El vigor y la fuerza de su brazo fueron el más firme apoyo del profeta, que le recompensó con la mano de Fátima su hija predilecta.

Después de los asaltos en que habían sido sucesivamente rechazados Aboubekr y Omar, Ali recibió de su suegro el estandarte y se adelantó a su vez al pie de la ciudadela. 

- Sabe que soy Machab, le gritó uno de los jefes enemigos: soy conocido en todo el Kaibac y tan hábil y diestro en las armas que nadie ha podido resistirme. - Y yo, respondió Ali, soy el que mi madre ha llamado el león de Dios; mi sable siega por cientos las cabezas de mis enemigos.Dicho esto se lanzó sobre el enemigo, le rechazó y tomó la ciudad.

Cuando siendo más tarde califa combatía en Sanin contra Moavia y los sirios, el año 57 de la hégira, no habían podido decidir la lucha 90 combates dados en 110 días, ni la pérdida de 90.000 hombres: entonces se le vio en la batalla que precedió al armisticio derribar por su propia mano 400 sirios, repitiendo a cada sablazo que descargaba: Dios es grande.''

La efigie del sable de Ali que tanto contribuyó a fundar la religión musulmana, se conserva estampada en las banderas otomanas y en algunas monedas. Este sable había sido primero de Mahoma y después pasó a manos de Ali que lo heredó, poseyéndolo su familia durante más de un siglo. Conquistado por los Abasidas, fue hecho pedazos por un príncipe de esta dinastía; pero ha sido mirado siempre por los musulmanes como un emblema y profesan a su efigie la mayor veneración.

Referencias
Diccionario histórico enciclopédico, 1833

Sables
Islam
Símbolos islámicos